De 200 meter rugslag voor vrouwen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2019 in Gwangju vond plaats op 26 en 27 juli 2019. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemmers zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. De 17-jarige Amerikaanse Regan Smith, die in de halve finales een nieuw wereldrecord zwom, won de finale voor de Australische Kaylee McKeown en de Canadese Kylie Masse.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Halve finales

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag series
  Uitslag halve finales
  Uitslag finale

Vrouwen rug 200